, une ville du comté de Chester, en Caroline du Sud.
 Richburg, un village du comté d'Allegany, dans l'État de New York.

 Weston Richburg, un joueur américain de football américain.